L'expression autoroute des présidents peut désigner deux voies distinctes en France :
l'autoroute française A89,
la portion du boulevard périphérique de Paris située entre la porte Maillot et la porte de la Chapelle et, dans une moindre mesure, la portion de l'autoroute française A1 située entre la porte de la Chapelle et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.